Atchison Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Atchison Township (Clinton County, Missouri)
 Atchison Township (Nodaway County, Missouri)